Štitar est un toponyme qui peut désigner :
Štitar, une localité de Croatie située dans la municipalité de Županja, comitat de Vukovar-Syrmie ;
Štitar, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva.